Miguel Pereira
 Miguel Pereira (bispo)
 Miguel Pereira (coreógrafo)
 Miguel Pereira (futebolista)

Desambiguação